Huang Quan (zm. 240) – chiński generał z Epoki Trzech Królestw
 Huang Quan (ur. ok. 900, zm. 963) – chiński malarz